Renodes humilis är en fjärilsart som beskrevs av Heinrich Benno Möschler 1880. Renodes humilis ingår i släktet Renodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
humilis